Джон Грінхілл (англ. John Greenhill; 1644 Солсбері, графство Вілтшир — 19 травня 1676, Лондон) — англійський художник-портретист і гравер.
 Тем Грінхілл, Тем Грінхіл (Новікова Наталія Ігорівна) — поет, виконавиця авторської пісні, композитор.